Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1978 (The 1978 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 1978) — 4-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проводился с 18 марта по 2 апреля 1978 на стадионе «» в городе Буэнос-Айрес, Аргентина.

Чемпионом стала сборная Пакистана (во 2-й раз в своей истории), победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 3:2. Бронзовым призёром стала сборная Австралии, победившая в матче за 3-е место сборную ФРГ со счётом 4:3.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

Награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1978

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Статья о чемпионате на официальном сайте сборной Индии
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1978 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1978
Хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине
Март 1978 года
Апрель 1978 года
Чемпионаты мира в Аргентине
Спорт в Аргентине в 1978 году